Кандийохай ():

 Кандийохай — округ в штате Миннесота, США.
 Кандийохай — город в штате Миннесота, США.
 Кандийохай — тауншип в одноимённом округе, штат Миннесота, США.